Skidoo steht für:
 Skidoo (Film), US-amerikanischer Spielfilm (1968) von Otto Preminger
 Skidoo (Soundtrack), Album (1968) von Harry Nilsson mit dem Soundtrack zu Premingers Skidoo (Film)
 Skidoo (Kalifornien), ehemalige Unincorporated Community und virtuelle Geisterstadt im National Register of Historic Places, Death-Valley-Nationalpark, Kalifornien
 Skidoo-Nunatak, Nunatak im Grahamland, Antarktika

Siehe auch:
 23 Skidoo
 Schneemobil#Geschichte, Ski-doo, erstes Schneemobil